L'expression lundi noir (en anglais Black Monday, en néerlandais Zwarte Maandag) fait référence :
au 13 avril 1360, violente tempête qui tue près de Chartres environ un millier de soldats anglais et force le roi Édouard III à négocier la paix avec la France ;
au , violente émeute socialiste à Trafalgar Square (Londres) ;
au , troisième journée du krach de 1929, et à Wall Street, baisse la plus importante, en pourcentage, jamais auparavant enregistrée en un jour sur un marché d'actions : 13 % ;
au , journée la plus violente du krach d'octobre 1987 à Wall Street, et nouvelle baisse la plus importante, en pourcentage, jamais enregistrée en un jour sur un marché d'actions : 22,6 %.
le  est appelé aux Pays-Bas « Zwarte Maandag » (signifiant littéralement « lundi noir »). Il correspond au rejet du projet néerlandais de traité modifiant le traité de Rome lors de la présidence néerlandaise du Conseil des Communautés européennes en 1991.

Sources

Références

Bibliographie

Articles connexes
 Jeudi noir
 Samedi noir
 Journée noire

Histoire économique
Crise financière
Noir